2 cieki w Polsce:
 Ciemna – struga, lewy dopływ Ołoboku
 pot. Ciemna (właściwie Trzemna) – rzeka, lewy dopływ Prosny

2 części wsi:
 Ciemna – część wsi Cząstków, w woj. świętokrzyskim, powiecie kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 Ciemna – część wsi Pokrzywianka, w woj. świętokrzyskim, powiecie kieleckim, w gminie Nowa Słupia

Zobacz też 
 Ciemna Dąbrowa, Ciemna Wola

Przypisy